Naranja signifie « orange » en espagnol (le fruit et la couleur).

Toponyme 

 Naranja, census-designated place américaine située en Floride.

Divers 
 Trophée Naranja, un trophée estival de football organisé chaque année à la fin du mois d'août par le FC Valence ;
 Naranjas de Villa Clara, un club cubain de baseball.

Pages d'homonymie connexes